Abbott kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Conrad Abbott (1843–1919)
 William Louis Abbott (1860–1936)
 James Francis Abbott (1876–1926)
 Robert Tucker Abbott (1919–1995; auktorsnamn: R.Tucker)

Robotskapade auktorsförkortningar